A Marinha dos Estados Unidos teve cinco navios chamados USS Tennessee:

 , um navio blindado que serviu de 1864 a 1865.
 , uma fragata que serviu de 1865 a 1886, originalmente nomeado USS Madawaska.
 , um cruzador blindado da Classe Tennessee que serviu de 1906 a 1916.
 , um couraçado da Classe Tennessee que serviu de 1920 a 1947.
 , um submarino de mísseis balísticos da Classe Ohio em serviço desde 1988.